Јекапистла има више значења:

 Општина Јекапистла (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Јекапистла (Јекапистла, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику